Donsin peut désigner :

 Donsin, un village du département et la commune rurale d'Arbollé dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso.
 Donsin, un village du département et la commune rurale de  Bissiga dans la province du Boulgou et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Donsin, un village du département et la commune rurale de Boulsa dans la province du Namentenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Donsin, un  village du département et la commune rurale de Gounghin dans la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Donsin, un village du département et la commune rurale de Loumbila dans la province de l’Oubritenga et la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités